

Шаші — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Шаші — село, Немський район, Кіровська область